

Cinema 
 Strangers – film del 1974 diretto da Ciro Ippolito (con lo pseudonimo di George Spelvin)
 Strangers – film del 1999 diretto da Joan Tewkesbury
 Strangers – film del 2000 diretto da Ramin Bahrani
 The Strangers – film del 2008 diretto da Bryan Bertino

Letteratura 
 Strangers – romanzo di Gardner Dozois del 1978
 Strangers – romanzo di Dean Koontz del 1986

Musica 
 Strangers – gruppo musicale italiano
 Strangers – brano di Elton John
 Strangers – DVD dei Keane
 Strangers – album di Marissa Nadler del 2016
 Strangers – singolo di Sigrid del 2017
 Strangers – singolo di Sarah Klang del 2017
 The Strangers – gruppo musicale australiano
 The Strangers – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 Strangers – serie televisiva britannica trasmessa da ITV dal 1978 al 1982
 Strangers – serie televisiva antologica franco-canadese trasmessa da HBO nel 1996
 Strangers – serie televisiva statunitense trasmessa su Facebook Watch dal 2017 al 2018
 Strangers – serie televisiva britannica trasmessa da ITV nel 2018